Wire - uma banda britânica de rock formada em 1976 em Londres, Inglaterra
Wire (álbum) - o sétimo álbum de estúdio da banda Third Day, lançado em 2004
The Wire - uma série produzida e exibida pelo canal americano HBO
The Wire (revista) - uma revista de música britânica avant garde, fundada em 1982 pelo promotor de jazz Anthony Wood e jornalista Chrissie Murray
Wide Field Infrared Explorer

Desambiguação